Parastacidae är en familj av kräftdjur. Parastacidae ingår i överfamiljen Parastacoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parastacidae 12 arter.

Parastacidae är enda familjen i överfamiljen Parastacoidea.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parastacidae